Кре́пенский () — посёлок городского типа, относится к Антрацитовскому городскому совету ЛНР. Де факто — с 2014 года населённый пункт контролируется самопровозглашённой Луганской Народной Республикой.

Географическое положение 
По западным окраинам посёлка протекает река Крепенская. Соседние населённые пункты: город Антрацит (примыкает) на северо-востоке, посёлок Боково-Платово (выше по течению Крепенской) на севере, города Красный Луч, Миусинск и посёлок Садовый на северо-западе, посёлок Есауловка и село Чугунно-Крепинка (оба ниже по течению Крепенской) на юго-западе, Нижний Нагольчик на юге, сёла Орехово и Вишнёвое на юго-востоке, посёлки Верхний Нагольчик (примыкает) и Дубовский на востоке.

Промышленность 
На территории поселка находится шахта "Партизанская".

Население 
В январе 1989 года численность населения составляла .

На 1 января 2013 года численность населения составляла 6870 человек.

Местный совет 
94632, ЛНР, Антрацитовский городской совет, пгт Крепенский, ул. 40 лет Октября, 16

Примечания

Ссылки 
 Крепенский на сайте Верховной рады Украины 
 Шахта «Партизанская» на MiningWiki — свободной шахтёрской энциклопедии
 Шахта «Партизанская» на Викимапии

Населённые пункты Антрацитовского городского совета
Посёлки городского типа Луганской области
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании